EKF steht als Abkürzung für:
 Elektronische Kriegführung, Bezeichnung für elektronische Kampfführung in der Schweizer Armee
 Erweitertes Kalman-Filter
 für die European Karate Federation, einen europäischen Dachverband für Karate 
 für die European Kendō Federation (deutsch: Europäischer Kendo-Föderation), dem europäischen Dachverband für Kendō
für die EKF-diagnostic GmbH, einen Hersteller von Laktat-, Glukose- und Hb-Messgeräten
 für die Edition Kirchhof & Franke bzw. das Kürzel EKF Wissenschaft, einen Wissenschaftsverlag
 für die Energie- und Klimafonds, siehe Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“
 für Elektrokleinstfahrzeug  

EKF